Dead – cantante svedese della band black metal Mayhem
Dead – album degli Young Fathers del 2014
Dead – album degli Obituary del 1998
 Dead – singolo di Madison Beer del 2017
 DEAD – Dietil azodicarbossilato, composto organico